Бруште́йн — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Бруштейн, Александра Яковлевна (урождённая Выгодская, 1884—1968) —  русская советская писательница, драматург и автор воспоминаний, жена С. А. Бруштейна.
 Бруштейн, Анна Абрамовна (Абрамова, 1902—?) — советская сценаристка.
 Бруштейн, Леонарда Носоновна (1935—1999) — скрипачка, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, дочь Н. З. Бруштейна.
 Бруштейн, Леопольд Григорьевич (1898—1972) — русский военный деятель.
 Бруштейн, Надежда Павловна (Лукашевич, род. 1949) — заслуженная артистка РСФСР, жена Я. Б. Бруштейна.
 Бруштейн, Носон Залманович (1903—1974) — советский геофизик.
 Бруштейн, Сергей Александрович (Израилевич-Мовшевич, 1873—1947) — врач, организатор здравоохранения и учёный-медик, муж А. Я. Бруштейн.
 Бруштейн, Ян Борисович (род. 1947) — поэт.

Также 
 Надеждина, Надежда Сергеевна (урождённая Бруштейн, 1904—1979) — советская танцовщица, артистка балета, хореограф и педагог, балетмейстер, дочь А. Я. Бруштейн.